De grote vissen eten de kleine (tekening), pentekening van de Zuid-Nederlandse schilder Pieter Bruegel de Oude, die zich in het Albertina in Wenen bevindt.
 De grote vissen eten de kleine (gravure), gravure van de Zuid-Nederlandse prentkunstenaar Pieter van der Heyden naar het ontwerp van Pieter Bruegel de Oude.